El municipio de Salem (en inglés: Salem Township) es un municipio ubicado en el condado de Warren en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 4389 habitantes y una densidad poblacional de 76,05 personas por km².

Geografía 
El municipio de Salem se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 57.71 km², de la cual 57,34 km² corresponden a tierra firme y (0,64 %) 0,37 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 4389 personas residiendo en el municipio de Salem. La densidad de población era de 76,05 hab./km². De los 4389 habitantes, el municipio de Salem estaba compuesto por el 96,9 % blancos, el 0,25 % eran afroamericanos, el 0,23 % eran amerindios, el 0,48 % eran asiáticos, el 0,41 % eran de otras razas y el 1,73 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,34 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Warren (Ohio)